Носій — те ж саме, що й носильник.

Наукова термінологія 
 Носій даних
 Носій мови
Біологія
 Носій інфекції

Математика
 Носій алгебраїчної системи
 Носій функції
 Носій перестановки
 Носій міри
 Носій (кооперативна гра)

Фізика
 Носій заряду

Див. також 
 Ракета-носій
 Керрієр